Ла Ботиха има више значења:

 Ла Ботиха (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ботиха (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ботиха (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику